Re kan betyde flere ting:

 Re (Vestfold) – en kommune i Vestfold fylke i Norge
 .re – et nationalt topdomæne der er reserveret til Reunion
 Re – en forkortelse for det latinske "in re", som betyder "vedrørende".
 rE - transistorens dynamiske emittermodstand
Se også
 Durskalaen – hvor re i solmisationen er 2. tone (D)
 Ra – egyptisk gud, også set skrevet som Re
 Réaumur – en temperaturskala, kan angives ved °Ré
 Rhenium – et grundstof med symbolet Re